Адамантина () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Президенти-Пруденти. Население составляет 	158 607	 человек (на 2010 год). Площадь — 	3 660,249	 км². Плотность населения — 	43,33	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 225 023 787,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8122,53 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,784 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Адамантина
 Флора-Рика
 Флорида-Паулиста
 Инубия-Паулиста
 Ирапуру
 Луселия
 Мариаполис
 Озвалду-Крус
 Пакаэмбу
 Парапуан
 Прасинья
 Ринополис
 Сагрис
 Салморан

Микрорегионы штата Сан-Паулу